Sosnów – wieś w Polsce, w woj. lubelskim, w pow. puławskim, w gminie Puławy
 Sosnów – wieś na Ukrainie w obwodzie tarnopolskim
 Sosnów – polana w Pieninach

Zobacz też 
 Sosnówka
 Sosnowo
 Sosnówek
 Sosnówko
 Sosnowa